Ej att förväxla med utlösning.
Avlösning har flera betydelser: 

 Avlösning (teologi) – handling genom vilken prästen tillsäger någon syndernas förlåtelse
 Avlösning (strömningsmekanik) – ett strömningsmekaniskt fenomen